

2-й личный чемпионат Латвии 
 15-16 октября, 1966
  Даугавпилс, стадион «Локомотив»

1966